Вітаутас Пятруліс (, 3 лютого 1890, дер. Кателішес поблизу Вобольніков, Ковенська губернія, Російська імперія (нині — Біржайський район, Литва) — 3 грудня 1941 року, Ухта, СРСР) — литовський політик, прем'єр-міністр Литви в 1925 році.
 Наполеонас Пятруліс (лит. Napoleonas Petrulis; *14 серпня 1909, Ейкінішкіс, Рокишкіський район — †24 березня 1985, Вільнюс) — литовський художник, скульптор.